Анатолий Петрович Бугорский () — российский учёный в области физики элементарных частиц, сотрудник Института физики высоких энергий. Известен тем, что остался в живых после того, как в результате несчастного случая через его голову прошёл интенсивный пучок протонов крупнейшего советского ускорителя У-70.

Биография 
Родился 25 июня 1942 года. Закончил МИФИ.

Несчастный случай 
13 июля 1978 года через его голову прошёл пучок протонов крупнейшего советского ускорителя У-70.
Несчастный случай произошёл из-за сбоя механизмов безопасности, в результате поломки одного из магнитов, поток покинул трубу ускорителя и прошел через голову Бугорского.

Радиационная доза на входе составила , на выходе —  (больше за счёт рассеяния на материале). Бугорский ощутил яркую вспышку, но без болевых ощущений. Пучок протонов с энергией  и с поперечным размером  прошёл по траектории затылочная область головы — медиобазальные отделы левой височной области — пирамида левой височной кости — костный лабиринт среднего уха — барабанная полость — челюстная ямка — ткани левого крыла носа. Считалось, что сверхвысокая доза радиации, которую получил пострадавший, должна убить человека. Бугорский был помещён в специализированную радиологическую клинику в Москве — Клиническую больницу № 6 Третьего главного управления при Минздраве СССР (ныне ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России), где врачи готовились наблюдать его ожидаемую смерть. Однако Бугорский выжил, полностью потеряв слух на левое ухо, и даже защитил в 1980 году кандидатскую диссертацию, подготовленную ещё до аварии: Оптимизация и контроль потоков нейтрино (антинейтрино) в нейтринных экспериментах в ИФВЭ (Серпухов, 1979. — 136 с. : ил.).

Был период, когда участились эпилептические приступы, даже с потерей сознания, однако интеллектуальные способности не пострадали. Продолжает научно-организационную работу, состоящую в планировании и проведении физических экспериментов на ускорителе У-70.

В интервью журналистке Маше Гессен в 1997 году Бугорский признался, что хотел бы стать объектом исследований западных учёных, однако у него нет достаточно средств, чтобы покинуть Протвино и отправиться на запад. Он считает, что стал бы блестящим объектом изучения.

Библиография 
 Вывод протонного пучка 70 ГэВ на установку РАМПЭКС с помощью кристалла кремния /А. П. Бугорский, А. Н. Васильев, B. H. Гришин, В. В. Мочалов, А. В. Минченко, П. А. Семёнов, B. Л. Соловьянов, А. Г. Уфимцев, М. Н. Уханов, Ю. С. Федотов, Ю. В. Харлов // ПТЭ. — №1. — 14 (2001) [Instrum.Exp.Tech.44, 1(2001)]
 Поиск осцилляций нейтрино на протонном ускорителе ИФВЭ : (Предложение эксперимента) / Д. С. Баранов, А. П. Бугорский, Н. В. Калганов и др. —  : ИТЭФ, 1983. — 20 с. : ил. — (Препринт. / Ин-т теорет. и эксперим. физики. ИТЭФ-15)
 Квазиупругое рассеяние нейтрино и антинейтрино: полные сечения, аксиально-векторный формфактор / С. В. Беликов, А. П. Бугорский, А. А. Волков и др. — Серпухов : ИФВЭ, 1983. — 20 с. : ил.; — (Ин-т физики высок. энергий. SERP-E-45. ИФВЭ ОНФ 83-156).

Примечания

Ссылки 
 Персональный Чернобыль Анатолия Бугорского (авторский текст здесь: http://www.liveinternet.ru/users/rewiever/post132062905) 

Физики СССР
Физики России
Персоны без указанного места рождения
Персоналии:Институт физики высоких энергий